Niemcy:
 Neuß – dawna nazwa miasta Neuss
 Neuß – były powiat

Osoby:
 Alwin Neuß – niemiecki aktor
 Erich Neuß – niemiecki historyk
 Wilhelm Neuß – niemiecki duchowny

Zobacz też:
 Neus
 Neuss